Шахворостовка () — село,
Шахворостовский сельский совет,
Миргородский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323289201. Население по переписи 2001 года составляло 773 человека.

В Центральном Государственном Историческом Архиве Украины в городе Киеве есть документы православной церкви за 1750-1794 год

Является административным центром Шахворостовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Деркачи,
Любивщина,
Малиновка,
Трудолюб и
Круглик.

Географическое положение 
Село Шахворостовка находится на правом берегу реки Лихобабовка,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Круглик,
ниже по течению примыкает село Трудолюб,
на противоположном берегу — село Малиновка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов как Шафоростовка

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Известные люди 
В селе родился, жил и умер Герой Советского Союза Василий Лазаренко.

Примечания